Liverpool kan syfta på:

 Earl av Liverpool – en titel som har utdelats två gånger i brittisk historia
 Liverpool (musikalbum) – ett musikalbum av Frankie Goes to Hollywood från 1986
 Liverpool (musikgrupp) – svensk musikgrupp

Fotboll 
 Liverpool FC – fotbollsklubb baserad i Liverpool, England
 Liverpool Fútbol Club – fotbollsklubb baserad i Montevideo, Uruguay

Geografi

Australien 

 City of Liverpool, New South Wales, 
 Liverpool, New South Wales i kommunen City of Liverpool 
 Liverpool (berg)

Kanada 

 Liverpool, Nova Scotia, ort,

Storbritannien 

 Liverpool, ort, England, Merseyside, 
 Liverpool (storstadsdistrikt), England, Merseyside,

USA 

 Liverpool, Texas, Brazoria County, 
 Liverpool, Illinois, ort, Fulton County, 
 Liverpool, New York, ort, Onondaga County, 
 Liverpool, Pennsylvania, Perry County, 
 East Liverpool, Ohio

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar